Айгуль Сайфоллакызы Куспан (; род. 24 июля 1964; Казахская ССР) — казахстанский государственный деятель, дипломат. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІІ созыва (с 12 января 2021 года).

Образование 
1983 — Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.

1989 — Московский педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза.

1995 — Университет Ренн I, Франция.

1996 — Национальная школа администрации (Франция).

Владеет французским, английским, немецким языками.

Трудовая деятельность 
С 1983 по 1984 и 1989 по 1992 годы — Преподаватель Алматинского педагогического института иностранных языков.

С 1996 по 1999 годы — Атташе, третий секретарь Посольства Казахстана во Франции.

С 1999 по 2002 годы — Второй секретарь, первый секретарь, начальник отдела Департамента двустороннего сотрудничества МИД Казахстана.

С 2002 по 2004 годы — Советник Посольства Казахстана в Австрии.

С 2004 по 2006 годы — Начальник отдела Департамента Европы и Америки МИД Казахстана.

С 2006 по 2011 годы — Советник, советник-посланник Посольства Казахстана в Литве.

С 2011 по 2013 годы — Заместитель директора Департамента Европы МИД Казахстана.

С 2014 по 2018 годы — Директор Департамента Европы МИД Казахстана.

С 2018 по 2021 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.

С 2018 по 2021 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству.

С 12 января 2021 года — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІІ созыва.

Награды 
 2013 — Указом Президента РК награждён «Почётная Грамота Республики Казахстан»;
 2019 — Орден Курмет (13 декабря, Казахстан);
 2019 — Дама ордена «За заслуги» (29 мая, Франция) — за развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией.;
 2020 (22 апреля) — Юбилейная медаль «25 лет Конституции Республики Казахстан»;
 2021 (2 февраля) — Благодарственное письмо Президента РК;
 2021 (2 декабря) — Юбилейная медаль «30 лет независимости Республики Казахстан»;
 2021 — Офицер ордена Дубовой короны (Люксембург);

Примечания

Ссылки 
 Айгуль Куспан - о женщинах в дипломатии, Европе и гендерном равенстве / BUSINESS TALK (08.03.2020)
 Биография Куспан Айгуль Сайфоллаевна Чрезвычайный и Полномочный Посол в Великом Герцогстве Люксембург

Выпускники Казахского университета международных отношений и мировых языков
Выпускники Московского лингвистического университета
Выпускники Национальной школы администрации (Франция)
Послы Казахстана в Бельгии
Послы Казахстана в Люксембурге
Постоянные представители Казахстана при ЕС
Постоянные представители Казахстана при НАТО
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VII созыва